Niles podría referirse a:

  Niles (Illinois).
  Niles (Míchigan).
  Niles (Nueva York).
  Niles (Ohio).
  Niles, el mayordomo en la serie de televisión The Nanny.